O Campeonato Africano das Nações de 1994 foi a 19ª edição do Campeonato Africano das Nações.

Ocorreu entre 26 de Março a 10 de Abril de 1994, na Tunísia. A Seleção Nigeriana de Futebol venceu a Seleção Zambiana de Futebol na final.

Primeira fase

Grupo A 

Jogos

|}

Grupo B 

Jogos

|}

Grupo C 

Jogos

|}

Grupo D 

Jogos

|}

Fase final

Campeão

Ligações externas 

Campeonato Africano das Nações de 1994 em RSSSF.com

Campeonato Africano das Nações